Лазо́рко — українське прізвище.

 Лазорко Володимир Михайлович (1909 — після 1951) — український ентомолог, який спеціалізувався на вивченні жуків.
 Лазорко Дмитро Олексійович (1966–2009) — український режисер, педагог.
 Лазорко Йосафат Васильович (1930) — діяч ОУН і УПА.
 Лазорко Михайло (1879–1958) — український кооперативний і громадський діяч, батько ентомолога Володимира Лазорка.
 Лазорко Олександр — голова правління компанії «Укртранснафта»

Українські прізвища